Pretty Woman (film), een film van Garry Marshall uit 1990.
 Oh, pretty woman, een nummer van Roy Orbison uit 1964.